Stany Zjednoczone:
 Walla Walla – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Walla Walla
 Walla Walla (ang. Walla Walla County) – hrabstwo w stanie Waszyngton
Australia:
 Walla Walla – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Inne:
 Walla Walla – plemię Indian z Oregonu i Waszyngtonu

Zobacz też:
 Walla